Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Marc, du nom de l'évangéliste saint Marc :
 la cathédrale Saint-Marc de Korčula, en Croatie ;
 la cathédrale Saint-Marc d’Alexandrie, en Égypte ;
 la cathédrale Saint-Marc du Caire, en Égypte.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales
 
 

Marc
~